Catamarca peut faire référence à :
 Catamarca, une province de l'Argentine,
 San Fernando del Valle de Catamarca, la capitale de la cette province,